Zuiderbegraafplaats (Assen)
 Zuiderbegraafplaats (Gent)
 Zuiderbegraafplaats (Groningen)
 Zuiderbegraafplaats (Rotterdam)

Zie ook
Cimetière du Sud (doorverwijspagina)
Südfriedhof (doorverwijspagina)